Adorazione dei Magi – tema artistico biblico
 Opere sull'Adorazione dei Magi

Pittura 
 Adorazione dei Magi – dipinto su tavola di Taddeo Gaddi databile al 1335-1340 conservato nella Galleria dell'Accademia a Firenze
 Adorazione dei Magi – affresco di Giotto, databile al 1303-1305 circa
 Adorazione dei Magi – dipinto a tempera su tavola di Francesco da Rimini databile intorno al 1340
 Adorazione dei Magi – dipinto di Lorenzo Monaco datato al 1420-1422
 Adorazione dei Magi – dipinto a tempera e oro su tavola di Gentile da Fabriano datato 1423
 Adorazione dei Magi – dipinto a tempera su tavola di Stefano da Verona datato 1434
 Adorazione dei Magi – tempera su tavola proveniente dallo smembrato polittico di Pisa datato 1426 
 Adorazione dei Magi – dipinto a tempera su tavola di Domenico Veneziano databile al 1439-1441
 Adorazione dei Magi – affresco di Beato Angelico del 1442
 Adorazione dei Magi (detta Tondo Cook) – tempera su tavola probabilmente iniziata da Beato Angelico e portata a termine da Filippo Lippi datato 1430-1455 circa
 Adorazione dei Magi – dipinto a olio su tavola trasportato su tela di Luca Signorelli e aiuti, databile al 1495 circa
 Adorazione dei Magi – dipinto di Sandro Botticelli databile al 1470-1475 conservato alla National Gallery a Londra
 Adorazione dei Magi – dipinto a tempera e olio su tavola (71,1x56,5 cm) attribuito a Hieronymus Bosch, databile al 1474 circa
 Adorazione dei Magi – dipinto a tempera su tavola di Sandro Botticelli, databile al 1475 circa
 Adorazione dei Magi – dipinto a tempera su tavola di Pietro Perugino databile a seconda degli studi al 1470-1473 o al 1476 circa
 Adorazione dei Magi – dipinto a tempera su tavola di Sandro Botticelli, databile al 1482 circa
 Adorazione dei Magi – dipinto a olio su tavola e tempera grassa di Leonardo da Vinci realizzato tra il 1481 e il 1482
 Adorazione dei Magi – dipinto a tempera su tela di Gerard David databile al 1495 circa
 Adorazione dei Magi – dipinto tempera grassa su tavola di Filippino Lippi firmata e datata 29 marzo 1496
 Adorazione dei Magi – dipinto tempera su tavola di Lorenzo Costa il Vecchio firmato e datato 1499
 Adorazione dei Magi – dipinto di Hieronymus Bosch realizzato circa nel 1499
 Adorazione dei Magi – dipinto tempera a colla e oro su tavola di Andrea Mantegn, databile al 1497-1500
 Adorazione dei Magi – dipinto a olio su tavola di Bramantino databile al 1500 circa
 Adorazione dei Magi – dipinto a olio su tavola di Albrecht Dürer datato 1504
 Adorazione dei Magi – dipinto di Cesare da Sesto databile al 1516-1519 circa
 Adorazione dei Magi – dipinto a olio su tavola di Giorgione databile al 1506–1507 circa
 Adorazione dei Magi – dipinto a olio su tavola di Mabuse (Jan Gossaert) databile al 1510-1515 circa
 Adorazione dei Magi – dipinto a olio su tela di Correggio databile al 1515-1518 circa
 Adorazione dei Magi – dipinto a olio su tavola di Pontormo databile al 1522-1523 circa
 Adorazione dei Magi – olio su tela di Girolamo Mazzola Bedoli datato al 1547
 Adorazione dei Magi – dipinto olio su tela realizzato da Enea Salmeggia nel 1595
 Adorazione dei Magi – dipinto a olio su tavola del Parmigianino databile al 1529 circa
 Adorazione dei Magi – dipinto a tempera su tela di Pieter Bruegel il Vecchio, databile al 1556 circa
 Adorazione dei Magi – dipinto olio su tavola di Marco dal Pino databile tra il 1551 ed il 1568
 Adorazione dei Magi – dipinto olio su tavola di Pieter Bruegel il Vecchio, datato 1564
 Adorazione dei Magi – dipinto di El Greco realizzato nel 1565-1567 circa
 Adorazione dei Magi – dipinto di Artemisia Gentileschi del 1636-37
 Adorazione dei Magi – dipinto di Diego Velázquez realizzato nel 1619
 Adorazione dei Magi – dipinto a olio su tela centinata di Giovanni Battista Pittoni databile al 1740
 Adorazione dei Magi – dipinto olio su tela realizzato da Enea Salmeggia detto il Talpino eseguito nel 1624

Guido da Siena (1230 circa – 1290 circa): Adorazione dei Magi, scomparto dello smembrato Dossale di Badia Ardenga, 1280 circa, tavola, Lindenau-Museum, Altenburg
Altichiero (1330 circa – 1390 circa): Adorazione dei Magi, 1379-1384, affresco, Oratorio di San Giorgio, Padova
Bartolo di Fredi (1330 circa – 1410): 
Adorazione dei Magi, 1385-1388, tavola, Pinacoteca Nazionale, Siena
Adorazione dei Magi, 1390 circa, tavola, Metropolitan Museum of Art, New York
Cenni di Francesco di Ser Cenni (ante 1369-1415 circa): Adorazione dei Magi e Annunciazione, 1380 circa, tavola, Yale University Art Gallery, New Haven
Beato Angelico (1395 circa – 1455):
Adorazione dei Magi, 1423-24, tavola Abegg-Stiftung, Riggisberg
Annunciazione e Adorazione dei Magi dai quattro reliquiari della Vergine,1430-1434, tavola, Museo nazionale di San Marco, Firenze
Adorazione dei Magi dalla predella del Tabernacolo dei Linaioli, 1433-1435, tavola, Museo nazionale di San Marco, Firenze
Paolo Uccello (1397-1475): Adorazione dei Magi nella Predella di Quarate, 1433-1435, tavola, Museo diocesano di Santo Stefano al Ponte, Firenze
Rogier van der Weyden (1399 circa – 1464): Trittico di santa Colomba, 1455, tavola, Alte Pinakothek, Monaco di Baviera
Stephan Lochner (1400/1410 – 1451): Trittico dell'Adorazione dei Magi o Altare dei Patroni della città, 1440-1442, tavola, Duomo di Colonia, Colonia
Antonio Vivarini (1418 circa – 1476/1484), Adorazione dei Magi, 1445-1447, tavola, Gemäldegalerie, Berlino
Vincenzo Foppa (1427 circa – 1515 circa), Adorazione dei Magi, 1500 circa, tavola, National Gallery, Londra
Lazzaro Bastiani (1429-1512): Adorazione dei Magi, 1470-1479, tavola, Frick Collection, New York
Cosimo Rosselli (1439-1507), Adorazione dei Re Magi, 1475-1480, tavola, Galleria degli Uffizi, Firenze
Andrea Mantegna (1431-1506): 
Adorazione dei Magi nel Trittico degli Uffizi. 1463-1464, tavola, Galleria degli Uffizi, Firenze
Cosmè Tura (1433 circa – 1495): Adorazione dei Magi, 1480 circa, tavola, Fogg Art Museum, Cambridge
Hans Memling (1436 circa – 1494):
Trittico dell'Adorazione dei Magi, 1470-1472, tavola, Museo del Prado, Madrid
Trittico Floreins, 1479, tavola, Ospedale di San Giovanni, Bruges
Hugo van der Goes (1440 circa – 1482): Adorazione dei Magi (Altare Monforte), 1470 circa, tevola, Gemäldegalerie, Berlino
Liberale da Verona (1445 circa – 1530): Adorazione dei Magi, 1485 circa, tavola, cappella Calcasoli nel Duomo di Verona
Domenico Ghirlandaio (1448-1494)
Adorazione dei Magi, 1485-1490, affresco, Cappella Tornabuoni in Santa Maria Novella a Firenze
Adorazione dei Magi degli Innocenti ,1485-1488, tavola, Galleria dello Spedale degli Innocenti, Firenze
Adorazione dei Magi Tornabuoni, 1487, tavola, Galleria degli Uffizi, Firenze
Perugino (1448 circa – 1523):
Adorazione dei Magi,1497 circa, tavola, Musée des Beaux-Arts, Rouen
Adorazione dei Magi, 1507, affresco, Oratorio di Santa Maria dei Bianchi, Città della Pieve
Adorazione dei Magi, 1521, affresco, Madonna delle Lacrime, Trevi
Hieronymus Bosch (1453-1516):
Trittico dell'Adorazione dei Magi, 1485-1500, tavola, Museo del Prado, Madrid
Bergognone: (1453 circa – 1523): Adorazione dei Magi, 1500-1515, tavola, Galleria degli Uffizi, Firenze
Geertgen tot Sint Jans (1460 – 1480):
Adorazione dei Magi, 1480-1485 circa, tavola, cm 91,6 x 71.8, Rijksmuseum, Amsterdam
Adorazione dei Magi, 1480-1485 circa, tavola, 111 × 69, Národní galerie, Praga
Adorazione dei Magi, 1490 circa, tavola, 29 x 19, Cleveland Museum of Art, Cleveland
Gerard David (1460 circa – 1523):
Adorazione dei Magi, 1515-1523, tavola, National Gallery, Londra
Sodoma (1477-1549): Adorazione dei Magi, 1525-1535, tavola, Sant'Agostino, Siena
Lorenzo Lotto (1480 circa – 1556 o 1557): Adorazione dei Magi, 1554-1555, tela, Museo Pontificio Santa Casa, Loreto
Maestro dell'Adorazione Khanenko (fine XV secolo) Adorazione dei Magi, fine XV secolo, tavola, Museo nazionale delle arti Bogdan e Barbara Khanenko, Kiev
Raffaello Sanzio (1483-1520): Adorazione dei Magi, predella della Pala degli Oddi, 1502-1503, tavola trasportata su tela, Pinacoteca vaticana, Città del Vaticano
Tiziano Vecellio (1488/1490-1576): Adorazione dei Magi, 1557-1560, tela, Pinacoteca Ambrosiana, Milano
Paris Bordon (1500-1571): Adorazione dei Magi, 1550 circa, tela, Fogg Art Museum, Cambridge
Tintoretto (1518-1594):
Adorazione dei Magi, 1582-1587, tela, Scuola Grande di San Rocco, Venezia
Adorazione dei Magi, 1587, tela, Santa Maria delle Vergini, Macerata
Pieter Bruegel il Vecchio (1525/1530 circa – 1569):
Adorazione dei Magi nella neve, 1563, tavola, Collezione Oskar Reinhart Am Römerholz, Winterthur
Paolo Veronese (1528-1588):
Adorazione dei Magi, 1571, tela, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresda
Adorazione dei Magi, 1573, tela, Santa Corona, Vicenza
Adorazione dei Magi, 1573, tela, National Gallery, Londra
Adorazione dei Magi, 1570-1580, tela, Ermitage, San Pietroburgo
Adorazione dei Magi, 1582, tela, tela da soffitto, Cappella del Rosario ai Santi Giovanni e Paolo, Venezia
Adorazione dei Magi, 1584-1586, tela, Pinacoteca di Brera, Milano
Guido Reni (1575-1642), Adorazione dei Magi, 1642, tela, Cleveland Museum of Art, Cleveland
Giambattista Tiepolo (1696-1770): Adorazione dei Magi, 1753, tela, Alte Pinakothek, Monaco di Baviera
Giandomenico Tiepolo (1727-1804): Adorazione dei Magi, 1750-1755, tela, Wallraf-Richartz Museum, Colonia

Scultura
Adorazione dei Magi, bassorilievo su un sarcofago romano del IV secolo, Musei Vaticani
Adorazione dei Magi sull'altare del duca Rachis, VIII secolo, bassorilievo, Museo cristiano e tesoro del duomo, Cividale del Friuli
Maestro dei Mesi, Sogno e adorazione dei Magi, XIII secolo, altorilievo, Abbazia di San Mercuriale, Forlì
Benedetto Antelami: Adorazione dei Magi, XIII secolo, altorilievo, Portale della Madonna del Battistero, Parma
Nicola Pisano: Adorazione dei Magi parapetto del pulpito nel battistero, 1257-1260, altorilievo, Battistero di San Giovanni, Pisa

Altro 
 Adorazione dei Magi – arazzo realizzato dalla ditta inglese Morris & Co.